Fireworks (30 Rock) - episódio da série
 Fireworks (filme) - obra experimental homoerótico de Kenneth Anger
 Adobe Fireworks - software da Adobe

Música 
 Firework - canção de Kate Perry
 Fireworks (canção de Roxette)
 Fireworks (álbum) - da banda Angra

Desambiguação